SJY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Seinäjoki (Finlandia)